1. slovenská futbalová liga (2020/2021) (znana jako Fortuna liga ze względów sponsorskich)
była 28. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Słowacji.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 8 sierpnia 2020 do 22 maja 2021 rozegrały 32 kolejki meczów. Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Fortuna liga oraz miejsce w Lidze Europy.
Slovan Bratysława zdobył trzeci tytuł z rzędu, a jedenasty w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Europy 
Žilina wygrała 3-2 z ViOn Zlaté Moravce finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2021/2022.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraż o utrzymanie 
Senica wygrała 3-2 dwumecz z Dukla Bańska Bystrzyca wicemistrzem II ligi słowackiej o miejsce w I lidze słowackiej.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.sk

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna Liga - rsssf
 Fortuna Liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 na Słowacji
2021 na Słowacji